Michael O’Leary (1936–2006) – irlandzki polityk i prawnik
 Michael O’Leary (ur. 1958) – amerykański aktor
 Michael O’Leary (ur. 1961) – irlandzki biznesmen, dyrektor generalny Ryanair

Zobacz też